Лос Сепеда има више значења:

 Лос Сепеда (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Сепеда (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику